Ме́тод (от  — путь исследования или познания, от  +  «путь») — способ достижения какой-либо цели.

В отличие от области знаний или исследований, является авторским, то есть созданным конкретной персоной или группой персон, научной или практической школой. В силу своей ограниченности рамками действия и результата, методы имеют тенденцию устаревать, преобразовываясь в другие методы, развиваясь в соответствии со временем, достижениями технической и научной мысли, потребностями общества. Совокупность однородных методов принято называть подходом. Развитие методов является естественным следствием развития научной мысли.

Разновидности методов 
 Аналитический метод
 Дедуктивный метод
 Диалектический метод
 Индуктивный метод
 Интуитивный метод
 Научный метод
 Обобщённый метод
 Экспериментальный метод
 Метод обобщений (математика)
 А дальше разработчики не придумали)))))

В математике 
Метод в математике — синоним способа, алгоритма решения задачи, достижения цели.

Метод в объектно-ориентированном программировании — процедура или функция, принадлежащая какому-то классу или объекту.

В программной инженерии метод — технический способ построения программного обеспечения. Ср. с методологией.

Метод в информатике — единый обобщённый способ решения задач определённого класса.

Метод решения — ошибочный, если он даёт неправильные результаты для определённых задач. Метод решения — правильный, если он даёт правильные результаты для всех задач данного класса.

См. также 

 Алгоритм
 Методика
 Методология

Примечания

Литература 
 «Рассуждение о методе» Декарта — основополагающая работа эпохи Просвещения, общее представление о современном научном методе.

Понятия эпистемологии
Философия науки
Философская логика
Методология
Греческие философские термины